KYW steht für:

 KYW (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender
 Yb:KYW (Ytterbium-dotiertes Kalium-Yttrium-Wolframat), eines der Wolframate, regenerativer Verstärker für ultrakurze Laserpulse
 Kill Yourself Whore!, Kürzel aus dem Urban Dictionary

kyw steht für:

 Kudmali (auch: Kurmali, ISO-639-3-Code), Dialekt aus der Bihari-Sprachgruppe, Indien

Abkürzung